Akronymet CCC kan henvise til forskellige artikler:
 CCC S.A. - polsk detailvirksomhed
 Bella Center – Copenhagen Congress Center i København
 Chaos Computer Club – en organisation af hackere.
 Civilian Conservation Corps – et New Deal program under den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt.
 Chlormequat – en vandopløselig ammonium forbindelse.
 Crazy Christmas Cabaret, en traditionsrig dansk/engelsk cabaret i København.
 Cognition, Communication and Culture – workshops, Aarhus Universitet.

Som romertal betyder CCC 300 og kan således også bruges om år 300.